__БЕЗКН__

КлаудЕјџКју (енгл. cloudHQ) је предузеће за информационе технологије са седиштем у Сан Франциску, Калифорнија. Основао га је 2011. године Сенад Диздар, који је тренутно главни извршни директор. Наоми Асараф је главни директор маркетинга од 2013. године, а Блаж Луписчек је главни технолошки директор.

Софтвер усклађује податке на многим платформама у облаку, као што су Гугл Вркспејс,   Енајт, Бокс,  Дропбокс и Мајкрософт 365. Подаци се реплицирају на резервни рачун у облаку како би се смањио ризик од несреће губитка података који је у сталном порасту последњих година. Платформа је такође намењена за миграцију података или за омогућавање дељења датотека и података на више платформи, као и за сарадњу на више платформи.

КлаудЕјџКју такође ствара многа проширења прегледача за апликације као што су Џимејл и друге.

Референце

Спољашње везе 

 Званична веб локација клаудЕјџКјуа

Предузећа из Калифорније